Ие́рон ( «священный»), или Гиерон — многозначный термин.

Географические названия 
 Иерон (Иерий) — византийский порт на азиатском берегу Босфора, у выхода из пролива в Чёрное море.
 Иерон в Библии — местность в колене Неффалимове.

Имя 
Иерон — мужское имя древнегреческого происхождения. Связано с эпитетом Зевса. Разговорная форма: Еро́н. Отчества: Иеро́нович, Иеро́новна. Производные: Ероня; Ероха; Ероша.

Известный носители
 Иерон Мелитинский (ум. 298) — святой мученик. Один из тридцати трех христианских мучеников-воинов, пострадавших в Мелитине, в гонение римского императора Диоклетиана. Память в Православной церкви .

 Гиерон I (правил 478—467) — тиран Сиракуз.
 Гиерон II (правил 270—216) — тиран Сиракуз.

 Герон Александрийский — греческий математик и механик.
 Гиерон Солийский — греко-македонский флотоводец, живший в IV веке до н. э.

Страницы значений:Тёзки